ФК Перућац је фудбалски клуб из Перућца у Општини Бајина Башта, Србија и тренутно се такмичи у Златиборској окружној лиги, петом такмичарском нивоу српског фудбала. Клуб је основан 1995. године.

Новији резултати

Види још 
 Списак фудбалских клубова Србије

Референце

Спољашње везе 
Facebook profil FK Perućca

Резултати на srbijasport.net

Перућац
Спорт у Бајиној Башти